Jméno a příjmení Josef Komárek má více nositelů:

 Josef Antonín Komárek (1832–1911) – český obchodník a bankéř, zakladatel první české banky
 Josef Komárek (fotbalista) – český fotbalista, hráč SK Slavia Praha
 Josef Komárek (normalizační politik)  (1940–???) – český a československý politik KSČ z Litoměřicka, poslanec FS za normalizace
 Josef Komárek (poslanec Českého zemského sněmu)  (1854–1919) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Josef Komárek (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ